George Herbert kan syfta på bland andra:

* George Herbert (1593–1633), engelsk präst och skald
 George Herbert, 2:e earl av Powis (1755–1801), brittisk peer
 George Herbert, 11:e earl av Pembroke (1759–1827), brittisk peer
 George Herbert, 13:e earl av Pembroke (1850–1895), brittisk peer
 George Herbert, 4:e earl av Powis (1862–1952), brittisk peer
 George Herbert, 5:e earl av Carnarvon (1866–1923), brittisk peer
 George Herbert, 8:e earl av Carnarvon (född 1956), brittisk peer